GNK Dinamo Zagreb, eller blot Dinamo Zagreb, er en kroatisk fodboldklub som ligger i den kroatiske hovedstad Zagreb. Det er den største fodboldklub i Kroatien.

Efter 2. verdenskrig blev alle fodboldklubberne i Zagreb nedlagt af det nye kommunistiske styre, og der blev oprettet en ny fodboldklub, Dinamo Zagreb.

Da Kroatien blev en selvstændig stat, skiftede klubben i 1991 navn til HAŠK-Građanski og derefter i 1993 til Croatia Zagreb. Det nye navn vandt dog ikke tilslutning blandt klubbens tilhængere, så i 2000 skiftede den igen navn til Dinamo Zagreb.

Historiske slutplaceringer

Præmieliste 
 Jugoslaviske mestre
 1948, 1952, 1958, 1982
 Jugoslaviske pokalvindere
 1951, 1960, 1963, 1965, 1969, 1980, 1983
 Kroatiske mestre
 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 Kroatiske pokalvindere
 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018

Spillere

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1945
Zagreb